Се́вер:
 Север — одна из четырёх сторон света.

Искусство 
 Север (фильм) — норвежская трагикомедия 2009 года.
 Север (картина Куинджи) (1879) — картина Архипа Куинджи.

Средства массовой информации 
 Север (журнал, 1888) — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1888 года.
 Север (журнал) — литературно-художественный и общественно-политический журнал, издаваемый в Петрозаводске.
 Север (телеканал) — российский региональный телеканал Ненецкого автономного округа.
 Север FM — информационно-музыкальное радио Ненецкого автономного округа.

Техника и сооружения 
 Линия связи «Север» — бывшая советская система радиосвязи, созданная для обеспечения связью отдалённых регионов страны.
 Север (радиостанция) — советская малогабаритная коротковолновая радиостанция выпуска 1941 года.
 Север (торговый центр) — сооружение советского времени в Выборге, памятник архитектуры.
 Север (автомотриса) — серия специальных многофункциональных автомотрис, созданная АО «Фирма Твема».
 Север (телевизоры) — марка черно-белых телевизоров производства Московского завода телевизионной аппаратуры (1950-е — начало 1960-х годов).
 Север-2 (аэросани) — аэросани с кузовом автомобиля «Победа», разработанные в 1959 году ОКБ Камова.

Организации 
 Север (кондитерское производство) (с 1903) — предприятие-кондитерская в Санкт-Петербурге.
 Север (папиросы) — марка папирос и сигар производства СССР.
 Север (финансовая пирамида) — одна из крупнейших финансовых пирамид России 1990-х годов.
 Север (группировка) — террористическая анархическая нацистская группировка.

Спорт 
 Север (футбольный клуб) — российский футбольный клуб из Мурманска.
 Север (клуб по хоккею с мячом) — команда по хоккею с мячом из Северодвинска.
 Арена-Север — многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс в Красноярске.
 Региональная лига «Север» — одна из пяти региональных лиг футбола в Германии.

Военные формирования 
 Группа армий «Север» (1939—1945) — оперативно-стратегическое объединение войск Германии во Второй мировой войне на северном участке Восточноевропейского ТВД, участвовавшее в Великой Отечественной войне.
 Территориальное управление «Север» — оперативное объединение Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.
 Объединённое стратегическое командование «Север» — военно-административная единица Вооружённых сил Российской Федерации, созданная на базе Северного флота в 2014 году.

События 
 Север (экспедиция) (1937) — советская высокоширотная воздушная экспедиция.
 Север-2 (экспедиция) (1948) — советская высокоширотная экспедиция.
 Север (операция) (1951) — кодовое название операции Министерства государственной безопасности СССР по массовому переселению в Сибирь сторонников организации свидетелей Иеговы и членов их семей в СССР.
 Север-68 — командно-штабные учения ВМФ стран Варшавского договора в северной части Атлантического океана (1968).

Топонимы 
 Населённые пункты
 Север (Вологодская область) — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Север (Могилёвская область) — деревня, Белыничский район Могилёвской области.
 Север (Люберецкий район) — посёлок в Люберецком районе Московской области.
 Север (Сергиево-Посадский район) — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Север (Новосибирская область) — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Север (Томская область) — деревня в Колпашевском районе Томской области.
 Север (Удмуртия) — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Север (Ижевск) — район Ижевска (Удмуртия).

 Регионы
 Русский Север — северные регионы Европейской части России.
 Крайний Север — часть территории России, расположенная главным образом к северу от Полярного круга.
 Древний Север — валлийское название древних британских королевств на территории нынешней Северной Англии и Южной Шотландии.
 Север (Моимента-да-Бейра) — район (фрегезия) в Португалии.
 Север Квебека — крупнейший административный регион Квебека, Канада.
 Север (США) — собирательное название штатов, противостоявших Конфедерации южных штатов в гражданской войне в США (1861—1865).

 Мезорегионы в Бразилии
 Север штата Амазонас
 Север штата Амапа
 Север штата Гояс
 Север штата Мараньян
 Север штата Мату-Гросу
 Север штата Минас-Жерайс
 Север штата Пиауи
 Север штата Рио-де-Жанейро
 Север штата Рорайма
 Север штата Санта-Катарина
 Север штата Сеара
 Север Пиунейру-Паранаэнси

Персоналии 
 Итальянские (римские) деятели
 Север (начальник конницы) — римский полководец IV века и magister equitum Галлии.
 Александр Север — римский император с 222 по 235 год.
 Септимий Север — римский император с 193 по 211 год.
 Либий Север — император Западной Римской империи, правивший в 461—465 годах.
 Флавий Север — римский император как цезарь в 305—306 годах, как август в 306—307 годах.
 Тит Статилий Север — римский государственный деятель второй половины II века.
 Гней Пинарий Корнелий Север — римский политический деятель начала II века.
 Гай Юлий Север — римский политический деятель середины II века.
 Ацилий Север — римский политик и сенатор IV века.
 Сульпиций Север (363—410 или 429) — писатель (агиограф и хронист).

 Святые

 Север Барселонский — святой, епископ Барселоны (около 290—304).
 Север Неаполитанский (умер в 409) — двенадцатый или четырнадцатый епископ Неаполя. День памяти — 29 апреля.
 Север из Турририо (+ ок. 484) — исповедник из Северо-Западной Африки. Святой Католической церкви
 Север Авраншский (+ ок. 690) — епископ Авраншский.
 Север Александрийский (+309) — мученик Кеметский. День памяти — 11 января.
 Север Антиохийский — миафизитский патриарх Антиохии, основатель северианской ереси.
 Север Трирский — святой, епископ Трира. День памяти — 15 октября.
 Север Равеннский — святой, епископ Равеннский. День памяти — 1 февраля.

 Современные персоналии
 Север, Зейнеп (род. 1989) — бельгийско-турецкая фотомодель.
 Север, Франсуа (1944—1973) — французский автогонщик.
 Елена Север (настоящее имя Елена Киселёва) (род. 1973) — российская телеведущая, певица и актриса.

См. также 
 Север Галактики (сборник рассказов) — сборник рассказов.
 Север помнит — первый эпизод второго сезона фэнтезийного сериала канала HBO «Игра престолов».
 Север против Юга — приключенческий роман французского писателя Жюля Верна.
 «Север — Юг» — международный транспортный коридор.
  (значения)
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)